Травянский сельсовет

Курганская область 
 Травянский сельсовет Шумихинского района (упразднён в 2020 году)

Свердловская область 
 Травянский сельсовет Каменского района (упразднён в 2017 году)